Мароканска криза се може односити на:
 Прва мароканска криза
 Друга мароканска криза